Cuves (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Cuves (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny